Hardwired — первый сингл группы Metallica из  десятого студийного альбома Hardwired...To Self-Destruct. Песня была выпущена на радио и для цифрового скачивания 18 августа 2016.
Песня впервые была исполнена вживую на стадионе «», 20 августа 2016 года. В 2017 году «Hardwired» номинировалась на Грэмми в номинации «Лучшая рок-песня».

Музыкальный клип 
Музыкальный клип был выпущен 18 августа 2016.

Список композиций

Участники записи 
 Джеймс Хэтфилд — ритм-гитара, вокал
 Ларс Ульрих — ударные
 Кирк Хэмметт — соло-гитара
 Роберт Трухильо — бас-гитара

Позиции в чартах

Примечания  

 

Песни Metallica
Синглы 2016 года
Песни 2016 года